Albany Park peut désigner :
 Albany Park, à Chicago, aux États-Unis ;
 Albany Park, à Londres, en Angleterre.

Voir aussi 
 Albany Park Library, bibliothèque à Chicago